Артур Тернер () — человек, скорее всего, английского или американского происхождения.
 Артур Тернер (1882—1960) — олимпийский чемпион по футболу 1900 года.
 Артур Тернер — английский футбольный тренер.
 Артур Тернер — футбольный тренер.
 Артур Тернер — футболист.